Décse, keresztnév
 Décse, település Romániában, Arad megyében 
 Décse, középkori település, Örménykút része, Békés megye, Szarvasi járás
 Magyardécse, település Romániában, Beszterce-Naszód megyében
 Marosdécse, település Romániában, Fehér megyében